Лучићи могу бити:

 Лучићи, презиме Лучић
постоји већи број насељених мјеста са овим називом
 Лучићи (Какањ), насељено мјесто у општини Какањ, Федерација БиХ

Види још 
 Лучић
 Луче
 Лука (вишезначна одредница)